Сажино — село в Артинском районе Свердловской области России.
Село расположено на реке Бугалыш (притоке Уфы), в 212 километрах к юго-западу от Екатеринбурга. Входит в состав Сажинской сельской администрации администрации Артинского городского округа. В состав территории сельской администрации также входят деревни: Конёво, Соколята, Турышовка и Попово.

История

Возникновение 
Поселение основано как деревня Сажина в 1782 г. выходцами из Златоустовской и Сыринской волостей Красноуфимского уезда.
В селении было четыре околотка. Все они владели землёй в разных пластах и по разным договорам.

В селе Сажино располагались: церковь, земская школа, волостное правление, земская станция, почтовая контора, фельдшерский пункт.

В селе регулярно проводились ярмарки, обычно три раза в год — на Рождество (6 января), весной — 23 апреля и осенью — 26 октября.

В состав Сажинской волости входили и рядом расположенные деревни, которые в своё время назывались обществами.

Советский период 

В 1944—1963 годах Сажино было центром Сажинского района.

Новейшая история 
В 2008 году завершилось строительство межпоселкового газопровода Сажино-Ильчигулово стоимостью 80 млн рублей.

Известные уроженцы 
 Шаров, Маркел Потапович (1912—1995) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.

Геология 
Между сёлами Сажино и Большие Карзи вскрыт стратотипический разрез.

Население

Инфраструктура 

В Сажино есть средняя школа, больница, дом культуры, библиотека, отделение связи. Село связано с Екатеринбургом автобусным сообщением.

В селе расположены Сажинское лесничество и сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Ударник».

Примечания 

Населённые пункты Артинского городского округа
Населённые пункты на Бугалыше